La sesta gara della serie dei Campionati mondiali di triathlon del 2018 si è tenuta ad Amburgo, Germania in data 14-15 luglio 2018.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2018
Campionati del mondo Ironman 70.3
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2018
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2018

Triathlon nel 2018
Campionati mondiali di triathlon
Competizioni sportive ad Amburgo